Джон До́ман (, род. 9 января 1945, Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в таких телесериалах, как «Прослушка» (Уильям Ролс), «Тюрьма Оз» (Эдвард Галсон), «Борджиа» (Александр VI) и «Готэм» (Кармайн Фальконе).

Биография 
Доман родился в Филадельфии, штат Пенсильвания. В 1962 году он окончил Северо-восточную католическую среднюю школу, где играл в футбол и упомянут в школьном Зале славы. В 1966 году он окончил Пенсильванский университет, где специализировался на английской литературе и играл в университетский футбол.

Перед тем, как начать успешную актёрскую карьеру, он 20 лет проработал в рекламном бизнесе. Доман является офицером морской пехоты в отставке и ветераном Вьетнамской войны.

Личная жизнь 
С 1981 года и до её смерти в 2014 году Доман был женат на Линде Ли Радлофф. У них есть один ребёнок.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 

Выпускники Пенсильванского университета
Киноактёры США